Сан Патришио има више значења:
 Округ Сан Патришио (Тексас)
 Сан Патришио (Тексас)